Kluby z miasta Guará wchodzącego w skład zespołu miejskiego miasta Brasília, stolicy Brazylii.
 CE Guará Brasília, obecnie Associação Botafogo Futebol Clube
 CR Guará Brasília